Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2016 de l’Open d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Martina Hingis et Sania Mirza remportent leur  Grand Chelem consécutif dans la discipline en s'imposant 7-6, 6-3 face à la paire tchèque composée de Andrea Hlaváčková et Lucie Hradecká. Il s'agit de leur  de rang, la plus longue série de victoires en double féminin depuis 1990, le record appartenant à la paire américaine Martina Navratilova et Pam Shriver avec 109 victoires.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
Australie Double dames
Tennis en Australie en 2016
Tennis en janvier 2016